Delta megye (Colorado)
 Delta megye (Michigan)
 Delta megye (Texas)